Być albo nie być – fraza pochodząca z utworu Hamlet, książę Danii autorstwa Williama Shakespeare’a
 Być albo nie być – amerykański film z 1942 roku w reżyserii Ernsta Lubitscha
 Być albo nie być – amerykańska komedia wojenna z 1983 roku w reżyserii Alana Johnsona
 Być albo nie być – album warszawskiego zespołu hip-hopowego Endefis